Со́ты (мн.ч. от со́та) может обозначать:
Пчелиные соты — восковые постройки пчёл для хранения запасов корма и выращивания потомства; являются также гнездом пчелиной семьи.
Сотовое окно — фигурное окно в форме шестиугольника, напоминающее пчелиную соту.
Соты в геометрии — заполнение пространства или плотная упаковка многогранниками так, что не остаётся незаполненного пространства; расширение по размерности понятия паркет (мозаика).
Сота — река в Африке на севере Бенина.

См. также 
Сотовая связь — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть; связанные понятия:
сотовый оператор,
сотовая сеть,
сотовый телефон,
сотовый шлюз.
Сотовая тюрьма () — бывшая колониальная тюрьма политзаключённых (также известна как «Кала Пани» — «Чёрные Воды») в индийском городе Порт-Блэр на Андаманских и Никобарских островах; сейчас — национальный мемориал.
Сотовый заполнитель — технология упаковочных и строительных материалов.
сотовая панель,
сотовый поликарбонат — конструкционный тип использования материала.
Сотовый свод — разновидность складчатого свода из замкнутых перегороженных складок в виде ромбических гранёных впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты; характерный элемент традиционной арабской и персидской архитектуры.